

Вест-Лебанон — місто, штат Індіана
 Вест-Лебанон — селище, штат Нью-Гемпшир
 Вест-Лебанон Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсільванія